Le sous-règne des Hacrobies, ou Hacrobia, est un groupe monophylétique formé par l'union des Haptophyta et des Cryptophyta (l'étymologie du terme provient des deux premières lettres de ces deux taxons : "Ha-"+"cr-"). Les Hacrobies formeraient le groupe frère des Harosa au sein des Chromalveolata au sens large. Il a été proposé en 2010 d'y inclure également les Heliozoa.

Liste des embranchements 
Selon  :
 embranchement des Haptophyta Cavalier-Smith

Selon  :
 embranchement des Cryptophyta
 embranchement des Haptophyta
 embranchement des Heliozoa

Cladogramme basé sur le travail effectué par Silar 2016.

Notes et références

Références taxinomiques 

 
 
 
 

 
Chromiste (nom scientifique)